Фитосанитарија има више значења:

 Фитосанитарија (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Фитосанитарија (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику